«Интрига» () — американский шпионский триллер о погоне, снятый специально для телевидения режиссёром Дэвидом Друри. Фильм вышел на экраны CBS 11 сентября 1988 года.

Сюжет 
Секретный агент разведки США, Кроуфорд, живёт в Брюсселе под видом культурного атташе. Сначала он получает задание контрабандой доставить Хиджби, бывшего офицера ЦРУ, бежавшего в Москву несколько лет назад. Встретившись с ним, он видит, что тот хочет сам вернуться в Штаты, но опасается реакции советских и американских разведывательных спецслужб. Затем Кроуфорд получает приказ убить Хиджби и вынужден разрываться между двумя указаниями, так как до своего бегства Хиджби был его другом и наставником. Вместе они уходят от преследования работников КГБ и своих же коллег из ЦРУ, демонстрируя высококлассные навыки и опыт мастеров шпионажа.

Актёрский состав

В главных ролях 
 Скотт Гленн — Кроуфорд
 Роберт Лоджа — Хиджби
 Уильям Атертон — Доджетт
 Мартин Шоу — Росков
  — Адриана
  — София

Второстепенные персонажи 
 Пол Максвелл — Эстербрук
 Уильям Робертс — Мерриман
 Дон Филлоус — О’Брайан
 Блэйн Фэйрмэн — начальник женевского отделения
 Филип О’Брайен — госсекретарь США
 Бозидар Смиляник — телерепортёр
 Санья Плепелиц — Мишель
 Слободан Димитриевич — сотрудник службы безопасности
 Мария Кон — Сопрано
 Сретен Мокрович — таможенник
 Том Стойкович — менеджер компании
 Дамир Мейовсек — водитель
 Джулье Перлаки — Иван
 Бранка Стрмач — клерк за стойкой в отеле
 Пол Вумер — болтун
 Даско Валентич — первый полицейский в заграждении
 Борис Грегорич — второй полицейский в заграждении
 Майкл Сесич — «приторный» мужчина
 Роберт Танкович— офицер связи
 Боб Ленски — репортёр
 Андреа Сарич — искусствовед
 Вьенсеслав Кэпьюрэл — доброжелатель

См. также 
 Шпион, пришедший с холода
 Тайна личности Борна (фильм)

Примечания

Ссылки 
  
 
 

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1988 года
Телефильмы США
Фильмы-триллеры США